Blehr I (1902–1903)
 Blehr II (1921–1923)